Ловеч () — топоним.
 Ловеч — город в северной части центральной Болгарии с населением около 50000 человек.
 Ловеч — община в Болгарии. Входит в состав Ловечской области.
 Ловеч — стадион, вмещающий 7000 зрителей. Является одним из 4-х стадионов в Болгарии, на котором разрешено проводить международные матчи.